Провинция Гранада () входит в автономное сообщество Андалусия и включает в себя 174 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Гранады также объединены в 10 комарок: Вега-де-Гранада (41 муниципалитет), Гуадикс (26), Альпухарра-Гранадина (25), Лос-Монтес (19), Коста-Тропикаль (18), Алама (13), Лоха (10), Баса (8), Валье-де-Лекрин (8) и Уэскар (6).

Провинция Гранада занимает площадь в 12 531 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица провинции — город Гранада, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Гранады — Баса (545 км²), а самый маленький — Кахар (1,65 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Гранада, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Гранада указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Вильянуэва-де-лас-Торрес
 2 — Вентас-де-Уэльма
 3 — Аликун-де-Ортега
 4 — Марасена
 5 — Санта-Фе
 6 — Пелигрос
 7 — Аламедилья
 8 — Альболоте
 9 — Хун
 10 — Альбуньян
 11 — Альбуньуэлас
 12 — Альдейре
 13 — Альфакар
 14 — Альхама-де-Гранада
 15 — Альхендин
 16 — Альмехихар
 17 — Альпухарра-де-ла-Сьерра
 18 — Алькифе
 19 — Армилья
 20 — Атарфе
 21 — Беас-де-Гранада
 22 — Беас-де-Гуадикс
 23 — Беналуа
 24 — Деэсас-Вьехас
 25 — Берчулес
 26 — Бубион
 27 — Бускистар
 28 — Касин
 29 — Кадиар
 30 — Ла-Калаорра
 31 — Каликасас
 32 — Кампотехар
 33 — Гобернадор
 34 — Каньяр
 35 — Капилейра
 36 — Каратаунас
 37 — Кастарас
 38 — Отура
 39 — Поликар
 40 — Сенес-де-ла-Вега
 41 — Чаучина
 42 — Чименеас
 43 — Чурриана-де-ла-Вега
 44 — Когольос-де-Гуадикс
 45 — Морелабор
 46 — Кортес-и-Граэна
 47 — Виснар
 48 — Деэсас-де-Гуадикс
 49 — Фуэнте-Вакерос
 50 — Гуадаортуна
 51 — Уэтор-де-Сантильян
 52 — Уэтор-Тахар
 53 — Херес-дель-Маркесадо
 54 — Мораледа-де-Сафайона
 55 — Педро-Мартинес
 56 — Пинос-Хениль
 57 — Пинос-Пуэнте
 58 — Марчаль
 59 — Пульянас
 60 — Пурульена
 61 — Салобренья
 62 — Лантейра
 63 — Торре-Кардела
 64 — Вегас-дель-Хениль
 65 — Велес-де-Бенаудалья
 66 — Вильянуэва-Месия
 67 — Доминго-Перес-де-Гранада
 68 — Вальдеррубио
 69 — Эскусар
 70 — Ла-Малаа
 71 — Нигуэлас
 72 — Ла-Субия
 73 — Лобрас
 74 — Гохар
 75 — Феррейра
 76 — Мольвисар
 77 — Лос-Гуахарес
 78 — Сопортухар
 79 — Ла-Таа
 80 — Дудар
 81 — Хатар
 82 — Гуэвехар
 83 — Нивар
 84 — Когольос-де-ла-Вега
 85 — Моначиль
 86 — Охихарес
 87 — Лас-Габьяс
 88 — Уэтор-Вега
 89 — Кульяр-Вега
 90 — Эль-Пинар
 91 — Эль-Валье
 92 — Хувилес
 93 — Сорвилан
 94 — Гранада
 95 — Кульяр
 96 — Полопос
 97 — Итрабо
 98 — Пампанейра
 99 — Сихуэла
 100 — Альбондон
 101 — Ланхарон
 102 — Торвискон
 103 — Португос

Примечания

Ссылки 

 
 

Гранада
Гранада